Die NGC-Objekte von 501 bis 1000



Nr. 501 bis 600

Nr. 601 bis 700

Nr. 701 bis 800

Nr. 801 bis 900

Nr. 901 bis 1000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 0501
Ngcobjekte 0501